100122 Alpes Maritimes è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1993, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2060302 UA e da un'eccentricità di 0,1669812, inclinata di 6,02694° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1993
Alpes Maritimes